Александр Попович:

 Александр Попович — предполагаемый исторический прототип богатыря Алёши Поповича.
 Попович, Александр Анатольевич (род. 1977) — молдавский футболист.
 Попович, Александр Сергеевич (род. 1939) — советский экономист.
 Попович, Александр (род. 1957) — югославский легкоатлет-спринтер.
 Попович, Александр (род. 1983) — сербский футболист.
 Попович, Александр (род. 1993) — финский футболист.
 Попович, Александр (род. 1999) — сербский футболист.